Carl Ahlberg kan syfta på:

* Carl Ahlberg (1870–1933), svensk försäkringsdirektör
 Carl Ahlberg (verksam 1928–1944), svensk fotbollsspelare och -tränare